Jabuti ou jaboti pode ser:
 Jaboti ou jabuti, nome comum a duas espécies de réptil da ordem Testudinata;
Chelonoidis carbonaria
Chelonoidis denticulata

 Jabuti, um vilarejo cujo nome oficial é Nova Estrela de Rondônia, distrito do município de Rolim de Moura, em Rondônia;
 Jabuti, distrito do município de Bonito;
 Jaboti, município brasileiro do estado do Paraná;
Jabuti, o mais importante prêmio editorial do Brasil;
 Jabutis, indivíduo dos jabutis ou Yabutis, povo indígena de língua isolada, e que habitava a margem esquerda do Rio Branco;
 Línguas jabutis;
 Língua jabuti.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos